Jackson School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jackson School (Missouri), ID-Nr. 92001094
 Jackson School (Oklahoma), ID-Nr. 89000848